У́лица Нагови́цына — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Наговицына — улица в Ижевске.
 Улица Наговицына — улица в Можге.